Plusieurs navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Audacious :
 le , un vaisseau de troisième rang, en service entre 1785 et 1815 ;
 le , un cuirassé lancé en 1869, converti en magasin en 1902, renommé Fisgard puis Imperieuse, vendu en 1927 ;
 le HMS Audacious, lancé en 1897, était un cargo le SS Montcalm et a changé plusieurs fois de nom. Il s'appela le HMS Audacious pendant la Première Guerre mondiale ;
 le , un cuirassé lancé en 1912, coulé par une mine en  ;
 le HMS Audacious, initialement le porte-avions  de la , renommé HMS Eagle le , deux mois avant son lancement le  ;
 le , sous-marin de la classe Astute dont la construction a débuté en 2009.

Audacious